Quimper steht für:
 Quimper,  Stadt in der Bretagne
 Arrondissement Quimper, Verwaltungsbezirk im französischen Département Finistère in der Region Bretagne
 Bistum Quimper, eine in Frankreich gelegene römisch-katholische Diözese mit Sitz in Quimper
 Kanton Quimper, ehemaliger französischer Kanton

Quimper ist der Familienname folgender Personen:
 Corentin von Quimper († um 490), Missionar und Bischof